Еміль Макрі — румунський генерал.
 Маурісіо Макрі — аргентинський політик, бізнесмен і спортивний діяч, президент футбольного клубу «Бока Хуніорс» у 1995—2007 рр, мер Буенос-Айреса у 2007-2015, президент Аргентини у 2015-2019.

 Неа-Макрі — місто в Греції.